Apo eller APO kan henvise til:

 Kaldenavn for Abdullah Öcalan, en kurdisk politisk leder
 Forkortelse for 'Außerparlamentarische Opposition', på dansk Udenomsparlamentarisk opposition, en politisk protestbevægelse i Vesttyskland i 1960'erne og '70'erne
 Forkortelse for 'Authorized Personnel Only', en fiktiv organisation i tv-serien Alias
 Det romerske navn for floden Caraș der løber i  Rumænien og Serbien.